La palla di vetro con neve è un tipo di soprammobile formato da una sfera trasparente, solitamente di vetro o cristallo, al cui interno sono miniaturizzate scene natalizie immerse in un liquido anch'esso trasparente; dentro la sfera ci sono anche dei corpuscoli bianchi che con il movimento del liquido danno l'impressione del cadere della neve.

Questa descritta è solo la versione più diffusa in quanto esistono oggetti raffiguranti anche monumenti, scene religiose, loghi di aziende e qualsiasi altra immagine che la fantasia può escogitare. Alcune hanno incorporato nella base un carillon o un meccanismo che muove automaticamente il contenuto della palla creando l'effetto "caduta di neve" senza doverla scuotere.

La prima descrizione certa risale all'esposizione universale di Parigi del 1878 ma si hanno notizie di sfere ancora più antiche sin dagli inizi del XIX secolo. Come molti oggetti simili i prezzi possono variare da pochi euro fino ad alcune centinaia per i pezzi più pregiati come quelli della rinomata fabbrica viennese Percy o quelle artigiane di Walter Martin e Paloma Muñoz.

Esistono persone che ne fanno collezione con raduni ed esposizioni.

Cinema 
È un oggetto che ha colpito molte volte l'immaginario dei cineasti, forse perché legato anche al Natale e a un mondo fantastico miniaturizzato al suo interno; di seguito alcuni film in cui appare:
 Quarto potere (Citizen Kane), di Orson Welles (1941) - e conseguente citazione in Rifkin's Festival (W. Allen, 2020)
 Knick Knack - cortometraggio Pixar (1989)
 Dellamorte Dellamore, di Michele Soavi (1994)
 L'amore infedele (Unfaithful), di Adrian Lyne (2002)
La banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo (2010)

Note

Voci correlate 
 Mucca in scatola

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Soprammobili
Giochi
Decorazioni di Natale
Giochi con la neve